Перший дивізіон ПФЛ 2008 — 17-ий сезон Другого за рівнем дивізіону Росії.

Чемпіонат розпочався 27 березня і завершився 6 листопада 2008 року.

Переможцем першого дивізіону 2008 року став «Ростов», друге місце посіла «Кубань». Роком раніше ці ж дві команди покинули Прем'єр-лігу. Таке синхронне повернення 2-х клубів за рік відбулося вперше в історії російського футболу.

Покинули перший дивізіон «Металург-Кузбас», «Волга», «Торпедо», «Машук-КМВ», «Динамо (Барнаул)», «Зірка» та «Динамо» (Брянськ).

Перша ліга

Учасники 
У чемпіонаті беруть участь 22 команди:

Підсумкова таблиця (42 тури) 
(Станом на 6 листопада 2008 року)

|}

* — футбольний клуб «Зірка» позбавлений шести очок через несплату оренди за гравця «Локомотива» М Семена Фоміна.

Результати матчів 
(Станом на 6 листопада 2008 року)

Найкращі бомбардири 
(Станом на 6 листопада 2008 року)

Дивись також 
 Кубок Росії з футболу 2007—2008
 Чемпіонат Росії з футболу 2007

Джерела 
 РПФЛ 
 РФС 
 ПФЛ 
 RSSSF.com — Russia 2008 
 RSSSF.com — Russia (Second Level) 2008 
 Premier League 2008 — Results, Fixtures & League table — Soccerway

Дивись також 
 Кубок Росії з футболу 2007—2008
 Чемпіонат Росії з футболу 2008

Примітки 

Чемпіонат Росії з футболу
Росія